Kamienka kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Kamienka (okres Humenné)
 Kamienka (okres Stará Ľubovňa)